Byssomerulius — рід грибів родини фанерохетові (Phanerochaetaceae). Назва вперше опублікована 1967 року.

Класифікація 
До роду Byssomerulius відносять 33 види:

Примітки 

Роди грибів
Фанерохетові